Arkwright peut faire référence à :
 Marian Arkwright (1863-1922), compositrice anglaise,
 Richard Arkwright (1732-1792), un ingénieur et industriel anglais,
 Arkwright, une localité du comté de Chautauqua dans l'État de New York aux États-Unis,